Стекло́в — російське прізвище. Жіноча форма — Стеклова.
 Стеклов Василь Купріянович (* 1937 — † 2005) — академік Академії зв'язку України.
 Стеклов Володимир Андрійович (* 1864 — † 1926) — радянський/російський математик, механік і фізик
 Стеклов Володимир Олександрович (* 1948) — російський актор, народний артист Росії
 Стеклов Юрій Михайлович (* 1873 — † 1941) — комуністичний партійний діяч, публіцист

Російські прізвища